Кухль () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Халлайн. . Официальный код — 50207.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Андреас Виммер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 6 мест.
 местный блок: 5 мест.
 АПС занимает 3 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины земли Зальцбург